Milagres (Bahia), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Milagres (Ceará), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará
Milagres (Leiria), plaats in de Portugese gemeente Leiria
Milagres do Maranhão, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão